Buggenhagen bezeichnet:
 Buggenhagen, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Buggenhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Buggenhagen (1583–1652), pommerscher Landmarschall, mecklenburgischer Hofmarschall
 Degener Buggenhagen († 1420), deutscher Adliger und Erblandmarschall von Pommern-Wolgast
 Ernst Christoph von Buggenhagen (1753–1816), Landrat in Schwedisch-Pommern
 Julius Ernst von Buggenhagen (1736–1806), preußischer Kammerpräsident und Staatsminister
 Julius Heinrich von Buggenhagen (1768–1827), preußischer Kriegs- und Domänenrat und Staatsminister
 Marianne Buggenhagen (* 1953), deutsche Leichtathletin im Behindertensport

 der Name eines pommerschen Uradelsgeschlechts, siehe Buggenhagen (Adelsgeschlecht)